Вахоб Рахимович Рахимов (26 декабря 1934, Самарканд, Узбекская ССР, СССР — 29 октября 2014) — узбекский учёный в области геологии и горного дела, доктор технических наук, профессор, академик Академии наук Узбекистана.

Биография 
Окончил Среднеазиатский политехнический институт (1957), работал научным сотрудником горнорудного отдела Академии наук Узбекской ССР.

Учился в аспирантуре Московского института горного дела, в 1963 году защитил кандидатскую диссертацию. С 1972 года доктор технических наук, профессор.

Доцент (1963), зав. кафедрой маркшейдерского дела (с 1968), декан горно-металлургического факультета (с 1969), проректор (1984—1990) Ташкентского государственного технического университета.

Академик Академии наук Узбекистана (19.05.2000).

Автор монографий, научных изобретений.
Заслуженный деятель науки Республики Узбекистан (1980). Награждён орденом «Мехнат шухрати».

Источники 
 Ушел из жизни академик Вахоб Рахимов

Выпускники Ташкентского государственного технического университета
Геологи СССР
Геологи Узбекистана
Академики АН Узбекистана